Wohlin ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wohlin (* 1946), schwedische Tänzerin
 Gull Magnell-Wohlin (1884–1968), schwedische Kinderbuchautorin und Malerin
 Nils Wohlin (1881–1948), schwedischer Wirtschaftswissenschaftler, Beamter und Politiker